Snyder Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Snyder Pond (Indiana), See im Daviess County, Indiana
 Snyder Pond (Columbia County, New York), See im Columbia County, New York
 Snyder Pond (Orange County, New York), See im Orange County, New York
 Snyder Pond (Pennsylvania), See im Wayne County, Pennsylvania
 Snyder Pond (Stausee), Stausee im Greenville County, South Carolina